Футбольная лига ОАЭ 1996/1997 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Первая стадия

Вторая стадия

Ссылки 
 Сезон 1996/97 на сайте rsssf.com  

1996/1997
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1996 году
1997 год в ОАЭ
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997